Кана́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Канаева, Диана Рафаэлевна (род. 1997) — российская хоккеистка.
 Канаева, Евгения Олеговна (род. 1990) — российская гимнастка.
 Канаева, Кира Константиновна (1927—2016) — советская актриса.
 Канаева, Лариса Александровна (род. 1987) — российская спортсменка (вольная борьба).